Henryk Ludwik Plater (1817–1868) – ksiądz, biskup pomocniczy warszawski
 Henryk Plater-Zyberk (1894–1920) – podporucznik kawalerii Wojska Polskiego, oficer 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości (17 marca 1932) oraz mianowany porucznikiem (8 sierpnia 1920), brat Ireneusza

Przypisy